2 miejscowości w Polsce: 
 Łysiny – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa 
 Łysiny – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
Inne:
 Łysiny – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Łysiny – gromada
 Łysiny – przystanek kolejowy